Кулик — невеликий болотяний птах з довгими ногами та довгим дзьобом.
 Ку́лик, кульо́к — зменшувальна форма від «куль» (сніп для покриття стріхи).
 Ку́лик, кульо́к — невеликий мішечок.
 Кулик — орнітологічний заказник місцевого значення в Чернігівській області.
 Кулик — місячний кратер.
 «Кулик» — фільм Вінсента Міннеллі, що вийшов 1965 року.

Прізвище

Топонім 
 Кулик — село в Польщі, у гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства.

Див. також 
 Кулики